Elz steht für:

Orte:
 Elz (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Elz (Gemeinde Lasberg), Ortschaft von Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Elz (Gemeinde Puch), Ortschaft von Puch bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark

Gewässer:
 Elz oder Elzbach, linker Zufluss der Mosel in Moselkern, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Elz (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Neckarelz, Stadt Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Elz (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins aus dem Schwarzwald mit zwei Mündungsarmen ab Riegel am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg:
 linker Arm Leopoldskanal
 rechter Arm Alte Elz (und andere Namen)
 Kleine Elz, rechter Nebenlauf der Alten Elz östlich um den Siedlungskern von Kenzingen; nimmt den bedeutend längeren Dorfbach auf

Sonstiges:
 Elz (Helmstedt), bewaldeter Höhenzug bzw. Name des Waldes bei Helmstedt in Niedersachsen

Elz als Familienname:
 Friedrich Elz (1848–1915), deutscher römisch-katholischer Theologe und Abgeordneter
 Kevin Robert Elz, australischer Internet-Pionier
 Wolfgang Elz (* 1956), deutscher Historiker

ELZ steht für:
 Elsaß-Lothringische Zentrumspartei, Landesorganisation des Zentrums im Reichsland Elsaß-Lothringen
 Einsatzleitzentrale

Siehe auch:
 Els
 Eltz
 Elzbach (Begriffsklärung)
 Elze
 Ilz

Abkürzung